Ву́лиця Акаде́міка Ба́ха — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

вулиця Академіка Баха — вулиця в місті Київ.
 вулиця Академіка Баха — вулиця в місті Дніпро.

Вулиця Академіка Баха — вулиця в місті Нижній Новгород.

Вулиці, названі на честь людей